Rezultati Prvenstva Anglije 1935 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Fred Perry je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Fred Perry (Prvak)
  Gottfried von Cramm (Finale)
  Jack Crawford (Polfinale)
  Bunny Austin (Četrtfinale)
  Wilmer Allison (Prvi krog)
  Sidney Wood (Četrtfinale)
  Roderich Menzel (Četrtfinale)
  Christian Boussus (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1935